Ombo steht für:

 Ombo, eine norwegische Insel
 Kom Ombo, eine ägyptische Stadt
 Ombo (Angola), eine angolanische Gemeinde im Kreis Quipungo
 Ombo (Sprache), eine Bantusprache
 eine Fähre der norwegischen Reederei Norled, siehe LMG 60-DE